(1954-), chercheur américain, professeur au MIT spécialisé en rhétorique et en communication ;
 Jean-Marc Schiappa (1956-), historien français, président de l'Institut de recherche et d'étude de la libre-pensée ;
 Marlène Schiappa (1982-), écrivaine, militante féministe et femme politique française, fille du précédent. 

Patronyme italien